

Любомін — село в гміні Старе Боґачовіце Валбжиського повіту Нижньосілезького воєводства
 Любомін — село в гміні Бонево Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Любомін — село в гміні Станіславув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Любомін — село в гміні Насельськ Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Любомін — село в гміні Мрози Мінського повіту Мазовецького воєводства